Мото Гран-при Германии было 10-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2006 года. Эта гонка прошла с 14 по 16 июля 2006 года на гоночной трассе Заксенринг.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Германия